Лига Паулиста — чемпионат штата Сан-Паулу (Бразилия) по футболу. Лига Паулиста проводится под эгидой ФПФ — Federação Paulista de Futebol (Федерации Футбола штата Сан-Паулу). Высший дивизион называется чемпионатом штата Сан-Паулу по футболу в первом дивизионе (Серия A) ().

Лига Паулиста является сильнейшим чемпионатом штата в Бразилии согласно рейтингу КБФ. На протяжении всей истории в Лиге выделились четыре ярко выраженных клуба-лидера: «Сан-Паулу», «Коринтианс», «Сантос» и «Палмейрас».

До 1929 года «великой» командой штата считалась также «Паулистано», но затем этот клуб, за который выступал знаменитый бомбардир Артур Фриденрайх, объединился с клубом «АА дас Палмейрас» (не путать с нынешним «Палмейрасом», который носил тогда название «Палестра Италия») в ФК «Сан-Паулу». Достижения последнего клуба принято отсчитывать уже после объединения.

Четыре клуба-гранда штата Сан-Паулу имеют гарантированное место в Кубке Бразилии (если кто-то из них не участвует одновременно в международном Кубке Либертадорес). Остальные команды в Кубок Бразилии добираются именно по итогам чемпионата штата. От Лиги Паулисты делегируется самое большое представительство в Кубок Бразилии. Также по результатам чемпионата штата лучшие команды, которые не являются участниками бразильских Серий А и B, становятся участниками бразильской Серии C. Так как от штата Сан-Паулу также делегируется самое большое количество клубов согласно рейтингу КБФ, подавляющее большинство клубов Лиги Паулисты выступает в той или иной Серии чемпионата Бразилии.

Название турнира 
Слово «Паулиста» означает принадлежность к штату Сан-Паулу. Этим словом в Бразилии обозначают всё, что произведено в этом штате (прилагательное), а также людей — выходцев из этого штата (существительное). Самый яркий пример — бывший полузащитник сборной Бразилии Жуниньо Паулиста.

История 
Огромную роль в создании первого бразильского клубного турнира по футболу сыграл Чарльз Миллер. По возвращении с учёбы в Англии, Миллер стал распространять правила игры в футбол. 14 декабря 1901 года была основана Футбольная Лига Паулисты (Liga Paulista de Foot-Ball), или LFP. Клубами-основателями стали: «Сан-Паулу Атлетик Клуб», «Интернасьонал» (Сан-Паулу), «Маккензи Коллеж», «Жермания» и «Паулистано».

Первый чемпионат Лиги Паулисты проходил в период с апреля по октябрь 1902 года, чемпионом стал «Сан-Паулу Атлетик Клуб», в котором лучшим бомбардиром и игроком был сам Чарльз Миллер, которого в Бразилии называют родоначальником футбола страны.

В отличие от Аргентины и Уругвая, изначально футбол в Бразилии был закрыт для простого народа — команды представляли элитарные слои общества, либо там выступали иностранные рабочие железнодорожных и других компаний. В любительские годы на лидирующие позиции в футболе штата выдвинулась команда «Паулистано», состоявшая из детей богатейших семей Сан-Паулу. Примечательно, что лучшим игроком в ту эпоху стал Артур Фриденрайх — мулат, сын европейца и темнокожей бразильянки. Этот факт способствовал приближению футбола к народным массам, а сам Фриденрайх за счёт своей великолепной игры (он автор более чем тысячи голов) до сих пор называется в числе величайших игроков Бразилии всех времён.

Популярность футбола со временем росла. Большую роль в становлении футбола Бразилии сыграл визит лондонской любительской команды «Коринтиан» в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Коринтийцы с лёгкостью обыграли все клубы Бразилии, вызвав огромный интерес у молодых бразильцев. В 1910 году в Сан-Паулу появился клуб «Коринтианс», названный (с подачи Чарльза Миллера) в честь лондонских гостей. «Коринтианс» станет самой популярной командой штата и по состоянию на 2010-е годы число его болельщиков достигает 24 миллионов человек.

Спустя четыре года часть членов «Коринтианса» — итальянцев — ушла из команды и основала клуб «Палестра Италии» (Итальянская Арена). Клуб стал вторым грандом штата, который существует поныне — дело в том, что с началом Второй мировой войны Италия, выступавшая на стороне гитлеровской Германии, стала непопулярной в Бразилии, и название изменилось на «Палмейрас». Так появился ещё один клуб-гранд бразильского футбола.

В 1913—1940 гг. в штате Сан-Паулу было несколько футбольных организаций, самостоятельно проводивших свои чемпионаты — LPF, APEA, LAF, LFESP. Все версии считаются официальными, поскольку каждая из организаций имела в своих рядах сильные по составу участников клубы.

Постепенно футбол вышел за границы города Сан-Паулу. Первым чемпионом штата — не представителем города Сан-Паулу — стал в 1935 году «Сантос» из портовых ворот Большого Сан-Паулу. «Золотым» периодом в истории этой команды стали 1950—1960-е годы, когда «Сантос» был одним из базовых (наряду с «Ботафого») клубов сборной Бразилии, а лидером в команде стал лучший спортсмен мира XX века Пеле. «Сантос» доминировал в Лиге Паулисте в те годы.

Наконец, в 1929 году команды «Паулистано», многократный чемпион штата, и «АА дас Палмейрас», также становившийся чемпионом, решили объединиться в ФК «Сан-Паулу».

Таким образом, к 1930-м годам сформировалась такая структура в Лиге Паулисте, при которой в штате доминируют четыре главных клуба — три из города Сан-Паулу и один из Сантуса, которая, в общем и целом, существует поныне. Клубы, не представляющие этой «Большой четвёрки» штата, лишь изредка громко заявляют о себе на футбольной арене штата и Бразилии. К таким командам можно отнести «Гуарани» из Кампинаса, который сумел стать чемпионом Бразилии, «Португезу Деспортос», «Сан-Каэтано» (дважды вице-чемпион Бразилии, финалист Кубка Либертадорес 2002).

В 2002 году Лига Паулиста прошла без участия четырёх грандов, занятых в другом турнире. Чемпионом стала команда «Итауно». Поскольку со спортивной точки зрения эта победа мало что значила, ЛФП организовала «Суперчемпионат» с участием официального чемпиона и грандов. Турнир выиграл «Сан-Паулу». Данный титул приравнивается к чемпионству в Лиге Паулисте.

Чемпионы 

 1902 — Сан-Паулу Атлетик Клуб
 1903 — Сан-Паулу Атлетик Клуб
 1904 — Сан-Паулу Атлетик Клуб
 1905 — Паулистано
 1906 — Германия
 1907 — Интернасьонал (СП)
 1908 — Паулистано
 1909 — АА дас Палмейрас
 1910 — АА дас Палмейрас
 1911 — Сан-Паулу Атлетик Клуб
 1912 — Американо
 1913 АПЕА — Американо
 1913 ЛПФ — Паулистано
 1914 АПЕА — 
 1914 ЛПФ — Сан Бенту
 1915 АПЕА — Германия
 1915 ЛПФ — АА дас Палмейрас
 1916 АПЕА — 
 1916 ЛПФ — Паулистано
 1917 — Паулистано
 1918 — Паулистано
 1919 — Паулистано
 1920 — 
 1921 — Паулистано
 1922 — 
 1923 — 
 1924 — 
 1925 — Сан-Бенту (СП)
 1926 АПЕА — Паулистано
 1926 ЛАФ — 
 1927 АПЕА — Паулистано
 1927 ЛАФ — 
 1928 АПЕА — Интернасьонал (СП)
 1928 ЛАФ — 
 1929 АПЕА — Паулистано
 1929 ЛАФ — 
 1930 — 
 1931 — 
 1932 — 
 1933 — 
 1934 — 
 1935 ЛПФ — 
 1935 АПЕА — Португеза
 1936 ЛПФ — 
 1936 АПЕА — Португеза
 1937 — 
 1938 — 
 1939 — 
 1940 — 
 1941 — 
 1942 — 
 1943 — 
 1944 — 
 1945 — 
 1946 — 
 1947 — 
 1948 — 
 1949 — 
 1950 — 
 1951 — 
 1952 — 
 1953 — 
 1954 — 
 1955 — 
 1956 — 
 1957 — 
 1958 — 
 1959 — 
 1960 — 
 1961 — 
 1962 — 
 1963 — 
 1964 — 
 1965 — 
 1966 — 
 1967 — 
 1968 — 
 1969 — 
 1970 — 
 1971 — 
 1972 — 
 1973 — 
 1973 (доп.) — Португеза Деспортос
 1974 — 
 1975 — 
 1976 — 
 1977 — 
 1978 — 
 1979 — 
 1980 — 
 1981 — 
 1982 — 
 1983 — 
 1984 — 
 1985 — 
 1986 — Интернасьонал (Лимейра)
 1987 — 
 1988 — 
 1989 — 
 1990 — Брагантино
 1991 — 
 1992 — 
 1993 — 
 1994 — 
 1995 — 
 1996 — 
 1997 — 
 1998 — 
 1999 — 
 2000 — 
 2001 — 
 2002 — Итуано
 2002 Суперчемп. — 
 2003 — 
 2004 — Сан-Каэтано
 2005 — 
 2006 — 
 2007 — 
 2008 — 
 2009 — 
 2010 — 
 2011 — 
 2012 — 
 2013 — 
 2014 — Итуано
 2015 — 
 2016 — 
 2017 — 
 2018 — 
 2019 — 
 2020 — 
 2021 — 
 2022 —

Лучшие бомбардиры

Достижения клубов 
 Коринтианс (СП) — 30
  Палмейрас (СП) — 24
 Сан-Паулу — 23
 Сантос (Сантус) — 22
 Паулистано (СП) — 11 †
 Сан-Паулу АК — 4 †
 АА дас Палмейрас (СП) — 3 †
 Португеза (СП) — 3
 Американо (СП) — 2
 Германия (СП) — 2 †
 Интернасьонал (СП) — 2
 Сан-Бенту (СП) — 2
 Итуано (Иту) — 2
 Сан-Каэтано (Сан-Каэтано-ду-Сул) — 1
 Интернасьонал (Лимейра) — 1
 Брагантино (Браганса-Паулиста) — 1

Нефункционирующие клубы 
Нефункционирующие клубы, внёсшие значительный вклад в футбол штата:
 «Сан-Паулу Атлетик Клуб» (1902—1912) (ныне выступает только в соревнованиях по регби)
 «Американо» (1903—1916)
 «Жермания» (Сан-Паулу) (1899—1932) (ныне под названием СК «Пинейрос» участвует в соревнованиях по другим видам спорта, кроме футбола)
 «Интернасьонал» (Сан-Паулу) (1898—1933) (в 1933 году клуб прекратил существование из-за финансовых проблем объединившись с клубом «Антарктика»).
 «АА дас Палмейрас» (1902—1929) (объединился с «Паулистано» в ФК «Сан-Паулу»)
 «Паулистано» (1902—1929) (объединился с «АА дас Палмейрас» в ФК «Сан-Паулу»). Продолжает существовать спортивная секция Клуба Атлетико «Паулистано», в которой успешно культивируется баскетбол.
 «Сан-Бенту» (1914—1933)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Русскоязычный сайт по клубному футболу Бразилии